(5621) Эрб () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса. Он был открыт 23 сентября 1990 года американским астрономом Кеннет Лоуренс в обсерватории Хайдельберг и назван в честь канадских исследователей космоса Брайана Эрба () и Донны Марии Эрб ().

См. также 
 Список астероидов (5601—5700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей